Il doppio dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Leander Paes e Jan Siemerink erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Paes con Mahesh Bhupathi e Siemerink con Jack Waite.

Siemerink e Waite hanno perso nei quarti di finale contro George Bastl e Irakli Labadze.

Bhupathi e Paes hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–2 Kevin Kim e Jim Thomas.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 David Macpherson /  Grant Stafford (semifinali)
 Rick Leach /  Mitch Sprengelmeyer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2001
ATP Tour 2001